Поддубно  — топоним:

Беларусь 
 Поддубно — деревня, Шеневской сельсовет, Пружанский район, Брестская область
 Поддубно — деревня, Третьяковский сельсовет, Лидский район, Гродненская область

Россия 
 Поддубно — деревня в Псковской области, Красногородская волость Красногородского района
 Поддубно — деревня в Псковской области, Вёскинская волость Новоржевского района
 Поддубно — деревня в Псковской области, Шиковская волость Островского района
 Поддубно — деревня в Псковской области, Качановская волость Палкинского района
 Поддубно — деревня в Псковской области, Родовская волость Палкинского района